En Pologne, Bobrowniki est le nom :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 de la gmina de Bobrowniki, dans le powiat de Lipno,
 du village de Bobrowniki, chef-lieu de cette gmina.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 du village de Bobrowniki, dans le powiat d'Ostrzeszów,
 du village de Bobrowniki, dans le powiat de Wągrowiec.

dans la voïvodie de Łódź
 du village de Bobrowniki, dans le powiat de Łowicz,
 du village de Bobrowniki, dans le powiat de Pajęczno,
 du village de Bobrowniki, dans le powiat de Sieradz.

dans la voïvodie de Lublin
 du village de Bobrowniki, dans le powiat de Ryki.

dans la voïvodie de Lubusz
 du village de Bobrowniki, dans le powiat de Nowa Sól.

dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Bobrowniki, dans le powiat de Kozienice.

dans la voïvodie de Podlachie
 du village de Bobrowniki, dans le powiat de Białystok,
 du village de Bobrowniki, dans le powiat de Sokółka.

dans la voïvodie de Poméranie
 du village de Bobrowniki, dans le powiat de Słupsk.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 du village de Bobrowniki, dans le powiat de Stargard.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 du village de Bobrowniki, dans le powiat de Włoszczowa.

dans la voïvodie de Silésie
 de la gmina de Bobrowniki, dans le powiat de Będzin,
 du village de Bobrowniki, chef-lieu de cette gmina.